Der Chilkat-Gletscher ist ein 18 km langer Gletscher im Panhandle von Alaska (USA) und in der kanadischen Provinz British Columbia.

Geografie 
Der Chilkat-Gletscher befindet sich 33 km nordnordwestlich von Skagway in den Chilkoot Ranges, dem nördlichsten Abschnitt der Boundary Ranges. Sein Nährgebiet liegt auf einer Höhe von  in Alaska. Von dort strömt er in nordwestlicher Richtung. Die letzten 2 Kilometer liegen auf kanadischem Territorium. Der Gletscher endet auf etwa  Höhe. Unterhalb der Gletscherzunge hat sich ein Gletscherrandsee gebildet, der den Ursprung des Chilkat River darstellt. Die mittlere Gletscherbreite beträgt 1,3 km.

Gletscherentwicklung 
Die Gletscherzunge des Chilkat-Gletschers hat sich in den letzten Jahren um etwa 1 km zurückgezogen. Entsprechend hat sich die Seefläche des Gletscherrandsees vergrößert.

Weblinks  
 
 

Haines Borough
Skagway
Gletscher in den Coast Mountains
Stikine Region
GChilkatGletscher